

Сарбя — село в гміні Кросно-Оджанське Кросненського повіту Любуського воєводства
 Сарбя — село в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Сарбя — село в гміні Месьцисько Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Сарбя — село в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Сарбя — село в гміні Колобжеґ Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства